Vugrovec je lahko:
 Vugrovec Donji (Hrvaška)
 Vugrovec Gornji (Hrvaška)